Xevtxénkovo (en rus: Шевченково) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 942 habitants. Pertany al districte de Bakhtxissarai. Fins al 1948 la vila es deia Kodjuk-Elí.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea